Districte de Kilwa, regió de Lindi a Tanzània 
 Kilwa Kivinje, ciutat de Tanzània a la costa continental, a uns 215 km al sud de Dar al-Salam i uns 2w0 km al nord de Kilwa Kisiwani
 Kilwa Kisiwani, població i ruïnes de Tanzània a uns 230 al sud de Dar al-Salam 
 Sultanat de Kilwa o Sultanat de Quilwa, estat de la costa africana oriental centrat en Kilwa (segle X - 1505) 
 Imperi de Kilwa, estat format al sud de Pèrsia per la família del bazràngides